Roland Lefèvre peut désigner :
 Roland Lefèvre (1914-1965), un footballeur français ;
 Roland Lefèvre (1936-), joueur de rugby à XV international français.